1. Wiener Neustädter SC (1908), Oostenrijks voetbalclub
 1. Wiener Neustädter SC (2008), Oostenrijks voetbalclub